Blockhouse – ("fortino" in lingua inglese) può indicare:

Architettura 
 Blockhouse No. 1 – fortino di New York, negli Stati Uniti d'America
 The Block House – edificio di New York, negli Stati Uniti d'America

Cinema 
 Il bunker (The Blockhouse) – film del 1973 diretto da Clive Rees

Geografia 
 Blockhouse – comunità della Nuova Scozia, in Canada
 Block House – catena di ristoranti tedesca